FMI est un sigle qui peut faire référence à :
 Fonds monétaire international, une organisation économique mondiale ;
 Food Markenting Institute, une organisation américaine ;
  ;
 , une interface standardisée utilisée pour modéliser et simuler des systèmes physiques complexes ;
 Fils de Marie Immaculée, le nom de plusieurs congrégations catholiques telles que les Pères de Chavagnes ou les Pavoniens ;
 Filles de Marie Immaculée, une congrégation religieuse féminine enseignante et hospitalière de droit pontifical.
Feuille de Match Informatisée, un outil d'informatisation des feuilles de match des rencontres de football mis en place par la Fédération Française de Football depuis 2015.

FMI est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Kalemie, en République démocratique du Congo, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports